Сеттефрати () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

Население составляет 829 человек (2008 г.), плотность населения составляет 16 чел./км². Занимает площадь 51 км². Почтовый индекс — 3040. Телефонный код — 0776.

Покровителями коммуны почитаются святой архангел Божий Михаил и первомученик Стефан, празднование 26 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики